Уејапан де Окампо има више значења:

 Општина Уејапан де Окампо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уејапан де Окампо (Уејапан де Окампо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику